Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1960 года проводились только среди мужчин. Матчи проходили 26 августа — 11 сентября на трёх стадионах Рима: Олимпийском велодроме, «Дель Марми» и «Кампо Тре Фонтане».

Турнир стал самым массовым: впервые в нём участвовали 16 команд. Десять сборных представляли Европу (Нидерланды, Дания, Польша, ФРГ, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, Швейцария), три — Азию (Индия, Пакистан, Япония), одна — Африку (Кения), две — Австралию и Океанию (Австралия, Новая Зеландия). Сборная ФРГ выступала под маркой Объединённой германской команды. 

Турнир проводился по двухступенчатой системе. Сначала команды разделили на четыре группы. По две лучших команды продолжили борьбу в четвертьфинале. Остальные в зависимости от занятых мест провели круговые турниры за 9-12-е и 13-16-е места. Сборные Польши и Дании отказались участвовать в утешительных турнирах.

В четвертьфинале самый протяжённый олимпийский хоккейный матч сыграли Кения и Великобритания — он продолжался 127 минут, были сыграны шесть дополнительных периодов. Поединок плей-офф за 5-8-е места между Австралией и Кенией не удалось завершить из-за темноты, к моменту его прерывания счёт был ничейным. По жребию победа досталась австралийцам, но кенийцы оспорили это решение. Была назначена переигровка, однако к тому времени австралийцы уже успели сыграть матч за 5-6-е места с Новой Зеландией (2:1). Его результат был аннулирован, и австралийцы в повторном матче всё же победили кенийцев, а затем вновь сыграли за 5-6-е места с новозеландцами и на этот раз уступили. Из-за проволочек остался не сыгранным матчи за 7-8-е места ОГК — Кения: его планировали провести уже после церемонии закрытия Олимпиады, но немцам нужно было улетать домой, и организаторы присудили 7-е место обеим командам.

Чемпионский титул впервые в истории завоевала сборная Пакистана, в финале победившая Индию — 1:0. Пакистанцы прервали гегемонию индийских хоккеистов, выигрывавших олимпийские турниры на шести Играх подряд. Это поражение стало для сборной Индии первым на Олимпиадах: до этого она провела 30 матчей и все их выиграла. Четвёртые олимпийские медали в составе индийцев завоевали Лесли Клаудиус и Удхам Сингх.

Бронзовые медали впервые достались сборной Испании.

В Риме был зафиксирован первый в истории олимпийских хоккейных турниров автогол: его 1 сентября в матче с Кенией забил итальянец Кварто Пьянези.

Медалисты

Результаты

Группа А 

Дополнительный матч за 2-е место в группе

Группа B 

Дополнительный матч за 2-е место в группе

Группа C

Группа D

Турнир за 13-16-е места 
Сборная Дании отказалась от участия в утешительном турнире, и ей присудили 16-е место. Остальные команды сыграли по круговой системе.

Турнир за 9-12-е места 
Сборная Польши отказалась от участия в утешительном турнире, и ей присудили 12-е место. Остальные команды сыграли по круговой системе.

Гол был забит при курьёзных обстоятельствах: бельгийские хоккеисты приняли свист итальянского дорожного полицейского, находившегося за пределами стадиона, за свисток судьи и бросили играть.

1/4 финала

Турнир за 5-8-е места 

Матч был остановлен на 40-й минуте дополнительного времени из-за наступления темноты. Первоначально победителя определили жребием (им стали австралийцы), однако кенийцы не согласились с этим исходом и обратились с апелляцией. В результате была назначена переигровка.

Переигровка

Матч за 5-6-е места 
Результат матча признали недействительным, после того как была удовлетворена апелляция сборной Кении на исход полуфинального матча за 5-8-е места против Австралии, не согласившейся, что победителя определили жребием. Поскольку в переигровке австралийцы победили кенийцев, Австралия и Новая Зеландия сыграли вновь.

Переигровка

Матч за 7-8-е места 
Матч между сборными ОГК и Кении не состоялся, поскольку должен был пройти уже после церемонии закрытия Олимпиады, которая прошла 11 сентября, а немцам нужно было улетать домой. В результате обеим командам присудили 7-е место.

1/2 финала

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
8 мячей
 Абдул Хамид

7 мячей
 Карстен Келлер
 Насир Бунда

6 мячей
 Мервин Кроссмен
 Рагхбир Сингх Бхола

5 мячей
 Эрик Пирс
 Притхипал Сингх

4 мяча
 Рэй Эванс
 Эдуардо Дуальде
 Хилари Фернандес
 Ян-Виллем ван Эрвен Доренс
 Фил Байгрейв
 Абдул Вахид

3 мяча
 Джасвант Сингх
 Автар Сингх Сохал
 Вим де Бер
 Роже Дзанетти
 Сэидзи Кихара
 Хироси Кодзима

2 мяча

 Жан Дюбуа
 Жак Реми
 Стюарт Мэйс
 Крис Саундерс-Гриффитс
 Фредерик Скотт
 Джон Питер
 Игнасио Масайя
 Педро Муруа
 Хоакин Дуальде
 Ноэл Хобсон
 Брюс Тёрнер
 Хуго Будингер
 Нур Алам

1 мяч

 Дональд Карри
 Мишель Мюш
 Ги Дебо
 Андре Мюш
 Джон Хиндл
 Флемминг Кристиансен
 Йеспер Гульдбрандсен
 Вилли Кристофферсен
 Удхам Сингх
 Луис Мария Усос
 Серджио Баллезио
 Туллио Маркьори
 Антонио Ленца
 Эгберт Фернандес
 Сурджит Сингх Деол
 Сурджит Сингх Панесар
 Тео ван Вронховен
 Гай Макгрегор
 Джон Каллен
 Норберт Шулер
 Вернер Дельмес
 Муштак Ахмед
 Мотиулла Хан
 Анвар Ахмед Хан
 Манзур Хуссейн Атиф
 Ян Флиник
 Чеслав Кубяк
 Леон Вишневский
 Филипп Рейно
 Клод Виндаль
 Жак Мошьен
 Курт фон Аркс
 Жильбер Рекордон
 Кэндзи Иидзима
 Масару Канбэ

По мячу в свои ворота забили  Поуль Молль Нильсен и  Кварто Пьянези.

Неизвестны авторы 2 мячей сборной Индии.

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Примечания 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1960
1960 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Италии